L’Arronge ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph L’Arronge (1838–1908), deutscher Bühnenautor und Begründer des Deutschen Theaters Berlin
 Adolph Martin L’Arronge (1807–1887), Theatersekretär
 Andrea L’Arronge (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Eva L’Arronge (1907–1996), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Gerhart L’Arronge (* 1899), Schriftsteller und Schauspieler
 Gisela L’Arronge (1925–2009), deutsche Schlagersängerin, siehe Gisela Griffel
 Hans L’Arronge (1874–1949), deutscher Schriftsteller
 Lia L’Arronge (1903–1991), Schauspielerin
 Lu L’Arronge (1895–1972), deutsche Filmschauspielerin
 Richard L’Arronge (1869–1942), Schauspieler
 Theodor L’Arronge (1812–1878), Theaterschauspieler und Direktor

Siehe auch
 L’Arronge, Schauspielerfamilie
 Lilli L'Arronge, Pseudonym von Christine Nippoldt